Дурниха:

 Дурниха — название голубики. 
 Дурниха — деревня в Раменском районе Московской области.